Capolinea – stazione in cui ha inizio o termina una linea di trasporto pubblico
 Capolinea – album discografico del Banco del Mutuo Soccorso del 1979
 Capolinea – album discografico degli Aton's del 2002
 Capolinea – singolo di Rancore e DJ Myke del 2012, dall'album Silenzio
 Capolinea – storico locale di musica jazz a Milano